Шиловичский сельсовет — административная единица на территории Волковысского района Гродненской области Республики Беларусь. Расположен в западной части Волковысского района. Административный центр — агрогородок Шиловичи, расположен в 3 км от автомобильной трассы Волковыск — Гродно, 21 км от Волковыска, 90 км от Гродно, 10 км от ближайшей железнодорожного остановочного пункта Андреевичи.

Состав 
Шиловичский сельсовет включает 10 населённых пунктов:
 Бегени — деревня.
 Бердики — деревня.
 Бобыли — деревня.
 Зиневцы — деревня.
 Меловцы — деревня.
 Пятчицы — деревня.
 Семеново — деревня.
 Снопки — деревня.
 Шиловичи — агрогородок.
 Яновичи — деревня.

Упразднённые населённые пункты на территории сельсовета:
 Куколки — деревня.
 Лесники — деревня.
 Огородники — деревня.
 Олекшицы — деревня.
 Родники — деревня.
 Тальковцы — деревня.
 Шустики — деревня.

История 
Шиловичский сельский Совет образован в 1946 году.

По историческим данным населённый пункт Шиловичи известен с начала XVI века. Принадлежал Крупским, Вольским, Веселовским. Последние передали его женскому католическому монастырю бригиток в Гродно, в чьей собственности он оставался до 1843 года.

Производственная сфера 
 Частное сельскохозяйственное унитарное предприятие «Шиловичи-Агро». Общая численность работающих — 276 человек. Пашня составляет — 3181 га, сельхозугодья — 4018 га, сенокос 827 га, пастбища — 304 га.

Социальная сфера 
 Шиловичский ясли-сад на 65 мест, «Шиловичская средняя общеобразовательная школа на 320 мест
 Фельдшерско-акушерский пункт
 Учреждение культуры на 100 мест и филиал музыкальной школы в агрогородке Шиловичи

Памятные места 
В агрогородке Шиловичи находится братская могила советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Достопримечательности 
Католический храм Святой Троицы в центре Шилович в 1907—1914 годах построен из кирпича вместо деревянного храма 1600 года. Обновлён и открыт в 1993 году.

См. также 
 Волковысский район

Примечания

Ссылки 
 Волковысский райисполком
 Населённые пункты Республики Беларусь

Сельсоветы Волковысского района